Tuxtepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tuxtepec, Oaxaca, ort, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Tuxtepec, Guerrero, ort, San Luis Acatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar